Наш дом Израел (, ) е светска, националистическа дясна политическа партия в Израел. Тя е основана от Авигдор Либерман през 1999 г. изразяваща интересите на емигрантите – евреи от бившите републики на СССР.

Организация 

Върховен орган в партията е партийната конференция, която се свиква на всеки четири години. Членовете на партията избират партийни длъжностни лица, включително членовете на партийния арбитражен състав, постоянната комисия, общинската комисия и контролера.

През септември 2019 г. Ели Авидар обявява, че партията възнамерява да създаде група, защитаваща правата на ЛГБТ гражданите, след парламентарните избори през септември 2019 г.

Участия в избори

Парламентарни избори

Източници

Външни препратки 
   

Политически партии в Израел
Основани в Израел през 1999 година